Jak to działa? – brytyjsko-francuski serial animowany z 2002 roku
 Jak to działa? – polski popularnonaukowy program telewizyjny, emitowany w TVP1 od 2011 roku